Hedin ist ein Einschlagkrater am westlichsten Rand der Mondvorderseite, ist daher wenn überhaupt, dann nur stark verzerrt von der Erde aus sichtbar.
Er liegt am westlichen Rand des Oceanus Procellarum, südlich des Kraters Olbers.
Der große, aber sehr flache Krater ist sehr stark erodiert und weitgehend eingeebnet.

Der Krater wurde 1964 von der IAU nach dem schwedischen Naturforscher und Entdecker Sven Hedin offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hedin auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)